Francisco Fontes Torres ou simplesmente Francisco Torres (Volta Redonda, 28 de agosto de 1919 — 21 de novembro de 1972) era um pecuarista e político brasileiro.

Após completar o curso de Humanidades na cidade do Rio de Janeiro no Colégio Pedro II, seguiu para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), onde recebeu formação militar. Seus pais eram Crysóstomo Torres Sobrinho e Emília Fontes Torres.

Tendo sido vice-prefeito na chapa de João Pio, elegeu-se para um mandato fixado em dois anos pelo Ato Institucional nº 11 (entre 1971 e 1973).

Permaneceu pouco tempo à frente do Palácio 17 de julho (assumiu em 31 de janeiro de 1971), mas procurou implantar melhorias nos bairros da cidades, realizando obras de saneamento e criando praças de recreação e ajardinamentos. Criou também uma fábrica de manilhas, responsável pela diminuição nos custos nas obras de infra-estrutura municipais, o que possibilitou o saneamento dos bairros da periferia da cidade.

A maior obra de seu governo - a rodoviária municipal, porém, não pôde inaugurar, vindo a falecer no dia 21 de novembro de 1972, após sofrer um infarto. Seu enterro levou uma grande multidão ao principal cemitério do município, conforme relatos da época.

Prefeitos de Volta Redonda
Naturais de Volta Redonda
Mortos em 1972
Alunos do Colégio Pedro II